Airnadette est une troupe de comédiens française fondée en , composée de Château Brutal, Gunther Love, Moche Pitt, M-RodZ Antipoukav, Jean-Françoise et Scotch Brit. Ses spectacles consistent principalement en montages d’extraits sonores très courts de chansons populaires et de répliques d’œuvres cinématographiques ou télévisuelles populaires, sur lesquels les comédiens font du playback, jouent et dansent.

Histoire de la troupe 

En , quelques artistes français pratiquant l'air guitar décident de s'unir pour proposer un nouveau type de spectacle. Leurs personnages seront Château Brutal, Moche Pitt, Scotch Brit, M-RodZ Antipoukav, Jean-Françoise Billy et Christilla Cargol.

En 2009 s’y ajoute le personnage de Gunther Love. Château Brutal et Moche Pitt dispensent par ailleurs des cours d'air guitar dans la compilation Air Guitar Heroes, vendue en double CD et en DVD.

En , Philippe Risotto rejoint la troupe en qualité de manager et de présentateur. Il se fait ponctuellement remplacer par l'humoriste Thomas VDB.

Au printemps 2011, Christilla Cargol quitte la troupe.

En , Airnadette présent, au Divan du Monde, la Comédie Musiculte, un nouveau type de spectacle, entièrement en playback. En une heure et quart, elle présente sous forme de tableaux l’histoire imaginaire de la troupe. La mise en scène est assurée par Pierre-François Martin-Laval et les chorégraphies par Lydia Dejugnac. Ce spectacle tournera plus d'un an dans toute la France : Lille, Rennes, Carcassonne, plusieurs festivals et deux Bataclan.

Le  sort chez EMI Music le premier double album d’Airnadette, La Bande presque originale de la Comédie Musiculte. Il regroupe les meilleurs morceaux de la Comédie Musiculte interprétés par divers artistes allant de Mireille Mathieu aux Queens of the Stone Age.

Le , la troupe se produit à l’Olympia. D’autres artistes participent au spectacle : Yacine Belhousse, Thomas VDB et Dédo en première partie ; puis Stéphane Plaza, qui vend le garage de répètes et le groupe de Philippe Risotto, le Palmashow en agents de police bornés et leur parrain -M- .

Entre  et , la troupe joue à l'Européen une centaine de représentations ponctuées par l'apparition d'invités tels que Kyan Khojandi, Michaël Gregorio ou Anna Polina.

En , elle joue au festival de Glastonbury, puis, en juillet, simultanément au festival d'Avignon et au festival Juste pour rire de Montréal, . Elle cumule ainsi une soixantaine de représentations en moins d'un mois. De nouveaux personnages sont intégrés au spectacle, notamment Junior Rodriguez.

Au début de l'année 2016, la troupe s'installe sur Oüi FM pour l'émission hebdomadaire Démesurément culte. Elle y reçoit chaque semaine un invité dont les comédiens font le portrait par le biais d'extraits sonores d’œuvres populaires.

Au pprintemps 2017, la troupe lance le financement participatif d'un livre-disque destiné aux enfants : Du rock dans ton salon, qui obtient en 2018 un Coup de cœur Jeune Public printemps de l'Académie Charles-Cros.

Après six ans de tournée et quelques mois d'écriture, la troupe présente en  un nouveau spectacle, Le pire contre-attaque.

Apparitions télévisées 
La troupe apparaît plusieurs fois à la télévision, notamment sur le plateau de l'Édition spéciale ou du Grand Journal.

En , Scotch Brit se présente à l’émission la Nouvelle Star de M6 et propose au jury une performance de « hair brush ».

En 2010, Gunther Love intervient quotidiennement dans le News Show de Bruce Toussaint.

En , Airnadette assure la première partie du spectacle de -M- à Bercy.

Le Palmashow invite ponctuellement les comédiens dans Very Bad Blagues. En 2012, ils participent au film de la rentrée de Canal+ et aux premiers numéros de la nouvelle émission de Bruce Toussaint, Vous trouvez ça normal ?!.

À la fin de l'année, .

La troupe participe souvent au Festival du rire de Montreux. En , elle fait une apparition dans le Golden Show, à Montreux.

En 2015, Le Grand Journal confie une de ses « cartes blanches » à Airnadette.

Palmarès 

L'air guitar est une discipline à la fois artistique et sportive. Des fédérations organisent plusieurs niveaux de championnats. Airnadette comprend quelques grands champions :

 2006 : Château Brutal : champion de France.
 2007 : Moche Pitt : champion de France et vice-champion du monde.
 2009 : Gunther Love : champion de France et champion du monde.
 2010 : M-RodZ aka Eva Gina Runner : championne de France et vice-championne du monde. Gunther Love : champion du monde.
 2011 : M-RodZ aka Eva Gina Runner : championne de France.

Œuvre de la troupe

Filmographie 
 2011 : United States of Airnadette (Canal+, 52 min)
 2012 : Championnat du monde de air guitar par Airnadette (Canal+, 75 min)

Discographie 
2012 : La Bande presque originale de la Comédie Musiculte (EMI Music)

Notes et références

Liens externes 
 

Groupe musical français
Groupe faisant de la radio
Animateur sur OÜI FM